Šavac est une commune de Serbie,
 Les Services automobiles de la vallée de Chevreuse (SAVAC) sont une compagnie de transport d'Île-de-France,
 SAVAK était un service de sécurité intérieure iranien sous le régime du Chah.